Palazzo Romagnoli ist der Name zweier Paläste in der italienischen Emilia-Romagna:
 Palazzo Romagnoli in Cesena
 Palazzo Romagnoli in Forlì